Rio São Lourenço (América do Norte)
 Rio São Lourenço (Mato Grosso)
 Rio São Lourenço (Mato Grosso do Sul)
 Rio São Lourenço (Paraná)
 Rio São Lourenço (Rio Grande do Sul)
 Rio São Lourenço (São Paulo)
 Rio São Lourenço (litoral de São Paulo)

Desambiguação